«Бара́шек Шон» () — британский полнометражный мультфильм студии «Aardman Animations» о барашке Шоне, герое одноимённого мультсериала. Также является спин-оффом другой серии фильмов Aardman «Уоллес и Громит», где впервые был задействован персонаж Шона. Мультфильм создан с помощью соединения пластилиновой и компьютерной анимации, занимает 8 место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов. Мировая премьера картины состоялась 24 января 2015 года на международном кинофестивале «Сандэнс» в США, премьера в России — 26 марта 2015 года.

Музыку для мультфильма написал английский кинокомпозитор Илан Эшкери.

Сюжет 
Однажды из-за проделки барашка Шона Фермер случайно уезжает в город. Виновнику происшествия, его отаре и овчарке Битцеру придётся идти в большой город, чтобы найти Фермера и спасти его. Однако это оказывается непростой задачей.

Роли озвучивали 
 Джастин Флетчер — барашек Шон, Тимми
 Джон Спаркс — Фермер, Пёс Битцер
 Ричард Веббер — Ширли
 Омид Джалили — Трампер
 Кейт Харбор — Мать Тимми, Мерил
 Тим Хэндс — Слип
 Саймон Гринхолл — близнецы
 Энди Найман — Натс
 Эмма Тейт — Хейзел
 Джек Полсон — знаменитость с плохими волосами
 Шон Коннолли — Мэтр Д, гольфист, стилисты, лошадь Панто, пациенты госпиталя
 Генри Бёртон — детский врач, посетитель приюта для животных
 Ник Парк — в роли себя

Производство 
В январе 2011 года BBC сообщила, что студия «Aardman» начала работу над полнометражным мультфильмом о барашке Шоне, который должен был выйти в 2013/2014 гг. В апреле 2013 года было сообщено, что режиссёрами и сценаристами фильма будут Ричард Старзак и Марк Бёртон (известные по мультфильму «Мадагаскар»), а также, что фильм будет профинансирован французской компанией StudioCanal. Съёмки начались 30 января 2014 года. Спустя два месяца, 3 апреля 2014 года состоялась премьера постера и тизер-трейлера. В широкий прокат картина вышла 6 февраля 2015. В этот день она стартовала в Великобритании, Ирландии, Финляндии и других европейских странах.

Критика 
Фильм был высоко оценён российскими и международными кинокритиками, получив всеобщее признание. На сайте Rotten Tomatoes было дано 99 % положительных обзоров от 153 критиков, со средней оценкой 8,1 из 10. На Metacritic фильм имеет 81 балл из 100 на основе рецензий 30 кинокритиков. Российские критики также дали фильму только положительные рецензии:

Плоская и шаблонная, но зато смешная и обаятельная анимационная комедия о приключениях фермера и его животных в большом городе.

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы 2015 года
Мультфильмы Aardman Animations
Полнометражные мультфильмы Великобритании
Полнометражные мультфильмы Франции
Мультфильмы о животных
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы StudioCanal
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы Великобритании 2015 года